

Niemcy 
 Magdeburg – miasto na prawach powiatu, stolica kraju związkowego Saksonia-Anhalt
 Magdeburg – arcybiskupstwo
 Magdeburg – biskupstwo 
 Magdeburg – księstwo (1680-1806)
 Magdeburg – okręg (1952-1990)
 Magdeburg – prowincja (1944-1945)
 Magdeburg – rejencja od 1815

Osoby 
 Adalbert z Magdeburga – katolicki opat
 Mechtylda z Magdeburga – mistyczka chrześcijaństwa

Inne 
 1. FC Magdeburg
 (55735) Magdeburg – planetoida
 Magdeburg – grupa muzyczna
 Magdeburg-Anhalt
 SC Magdeburg
 SMS Magdeburg – nazwa niemieckich krążowników lekkich z okresu I wojny światowej
 „Magdeburg” – niemiecki trałowiec projektu 15